

Світлівська сільська рада — сільське поселення, Зав'яловський район, Алтайський край
 Світлівська сільська рада — сільське поселення, Краснозерський район, Новосибірська область

Світлівська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Світлівська сільська рада — колишня сільська рада, Донецька область, Добропільський район
 Світлівська сільська рада — колишня сільська рада, Луганська область, Старобільський район